Enric de Hessen-Darmstadt (en alemany, Heinrich von Hessen-Darmstadt; 1674–1741) va ser un príncep de la casa Hessen-Darmstadt, general imperial i governador de Lleida durant la guerra de Successió Espanyola.

Orígens familiars 
Enric va néixer a Darmstadt el 29 de setembre de 1674, fill del landgravi Lluís VI de Hessen-Darmstadt (1630–1678) i de la seva segona esposa Elisabet Dorotea de Saxònia-Gotha-Altenburg (1640–1709), filla d'Ernest I de Saxònia-Gotha-Altenburg.

Enric de Hessen Darmstadt
Generals alemanys
Militars austriacistes de la Guerra de Successió Espanyola
Persones de Darmstadt
Morts a Hessen
Naixements del 1674
Morts el 1741